Wełnianka – rodzaj roślin z rodziny ciborowatych

2 cieki wodne w Polsce:
 Wełnianka – rzeka, dopływ Bugu
 Wełnianka – struga, dopływ Małej Wełny (wpadająca do Jeziora Kleckiego)

Zobacz też 
 Wełna